H.J.Coste kan som auktorsförkortning betyda:

 Hippolyte Coste
 Hippolyte Jacques Coste

Robotskapade auktorsförkortningar